Serie B 1966-1967 – edizione del campionato di calcio italiano
 Serie B 1966-1967 – edizione del campionato di pallacanestro femminile italiano
 Serie B 1966-1967 – edizione del campionato di pallacanestro maschile italiano